Cyrtophorus é um gênero monotípico de coleóptero da tribo Anaglyptini (Cerambycinae); com distribuição restrita à América do Norte.

Espécie
 Cyrtophorus verrucosus (Olivier, 1795)

 
Gêneros monotípicos de cerambicídeos